Bowdich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Edward Bowdich
 Sarah Bowdich